Rywalizacja indywidualna we florecie kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 została rozegrana w dniach 4–5 sierpnia. Wystartowało 41 zawodniczek z 17 krajów.

Wyniki  
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej z grupy cztery najlepsze zawodniczki awansowały do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywalizowano w czterech grupach. Z każdej grupy trzy najlepsze zawodniczki awansowały do półfinału. W półfinale cztery najlepsze zawodniczki z dwóch grup awansowały do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodniczek do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1 

 Grupa 2 

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Runda 2 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinały 
Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936